Christoph Luxenberg es el seudónimo del autor de «La lectura siro-aramea del Corán: Una contribución a la descodificación de la lengua del Corán» (edición alemana de 2000, traducción de inglés 2007) y varios artículos en antologías sobre principios el Islam. 

Luxenberg llamó la atención del público en los años posteriores a 2000, tras la publicación de su primer libro (o por lo menos el primero bajo este seudónimo), «La lectura siro-aramea del Corán», que afirmaba que el lenguaje de las primeras composiciones del Corán no era exclusivamente el árabe, como se supone por los comentaristas clásicos, sino que más bien se basaba en el dialecto sirio-arameo de la tribu Quraysh de La Meca en el , que se asocia a las primeras historias de la fundación del Islam. La premisa de Luxenberg es que el idioma arameo, que era prevalente en todo el Medio Oriente durante el periodo inicial del Islam, y era la lengua de la cultura y la liturgia cristiana, tuvo una profunda influencia sobre la composición de las Escrituras y el significado de los contenidos del Corán.

Referencias

Seudónimos anónimos
Personas sin identificar